Gminy w USA:
 Cottonwood Lake (ang. Cottonwood Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Cottonwood Lake (ang. Cottonwood Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds